Урвалсдейлд 2005 — 94-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Чемпіоном вдруге поспіль став Гапнарф'ярдар.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Валюр взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як переможець Кубка Ісландії 2005

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Урвалсдейлд на soccerway 
 Урвалсдейлд на rsssf  

2005
Ісландія
2005 в Ісландії